Вердеа има више значења:

 Вердеа (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Вердеа (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији